Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Irak. IJsland heeft geen ambassade in Irak.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Irak
IJslandse